Паласьос-де-ла-Вальдуэрна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 20,47 км². Население — 452 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона